Il singolare del Pupp Czech Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Ruxandra Dragomir ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–4  Patty Schnyder.

Teste di serie

  Barbara Paulus (secondo turno)
  Karina Habšudová (secondo turno)
  Helena Suková (primo turno)
  Katarína Studeníková (semifinali)

 Ruxandra Dragomir (campionessa) 
n/a
 Sabine Hack (secondo turno) 
 Silvia Farina (primo turno) 
 Henrieta Nagyová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pupp Czech Open 1996